El Escorial, municipi de la Comunitat de Madrid 
 Monestir d'El Escorial, obra monumental del  al municipi de San Lorenzo de El Escorial
 San Lorenzo de El Escorial, municipi de la Comunitat de Madrid